Červíček může být:

 malý červ
 červík viz Stavěcí šroub

příjmení
 Martin Červíček (* 1972) – český policista, bývalý policejní prezident, politik (senátor)
 Monika Červíčková (* 1967) – česká politička hnutí ANO 2011, ředitelka neziskové organizace Plus 50, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR 
 Ondřej Červíček (1844–1928) – český herec a divadelní podnikatel
 Pavlína Červíčková – česká tanečnice

další
 Čerwuiš – indián přivezený A. V. Fričem do Prahy
 Červíček – přezdívka Petera Pettigrewa, postavy ze série o Harrym Potterovi (v originále Wormtail nebo Scabbers)